Arnette Hallman (1958) – cestista statunitense
 Arnette Hallman (1988) – cestista portoghese con cittadinanza spagnola
 Dennis Hallman (1975) – lottatore statunitense di arti marziali miste
 Hugh Hallman (1962) – politico statunitense
 Torsten Hallman (1939) – ex pilota motociclistico svedese